Henry A. Wallace (1888–1965), az Egyesült Államok alelnöke (1941–1945), mezőgazdasági és kereskedelmi minisztere
 Henry Cantwell Wallace (1866–1924), mezőgazdasági miniszter, Henry A. Wallace alelnök apja
 Henry Louis Wallace (1965–), amerikai sorozatgyilkos
 Henry Wallace (1938–), amerikaifutball-játékos
 Harry Wallace (1885–1973), brit politikus
 Harry Brookings Wallace, egyetemi tanár
 Harry Wallace (?–1917), angol rögbi-játékos